Adrià Díaz est un patineur artistique espagnol, né le  à Barcelone. Il a été le partenaire de danse sur glace de Sara Hurtado de 2008 à 2015, gagnant ensemble quatre titres de champion d'Espagne, tout en étant le premier couple espagnol à concourir au niveau international. Il a participé aux Jeux olympiques d'hiver de 2014, terminant . En 2015, il remporte une médaille d'argent à l'Universiade de Grenade et se classe  des Championnats d'Europe.

Il est maintenant associé à Olivia Smart.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès 
Avec deux partenaires :
 Sara Hurtado (8 saisons : 2008-2016)
 Olivia Smart (6 saisons : 2016-2022)

Notes et références

Lien externe 
 

Patineur artistique espagnol
Naissance en septembre 1990
Naissance à Barcelone
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2022